Улица Крашени́нникова — улица в Калининском районе Санкт-Петербурга. Проходит от улицы Верности до проспекта Науки.

История 
С самого начала застройки района (1960-е гг.) это был безымянный проезд.

В 2010-е гг. Межрегиональная общественная организация «Камчатское землячество „Гамулы“» проявила инициативу увековечить память русского учёного, исследователя Камчатки Степана Петровича Крашенинникова в названии одной из улиц Санкт-Петербурга.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 126 от 1 марта 2013 года  с учётом решения Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям (Топонимической комиссии) (Протокол № 3 от 8 октября 2012 года) безымянному проезду, проходящему от улицы Верности до проспекта Науки, было присвоено имя С. П. Крашенинникова, поскольку на Гражданке по сложившейся традиции большинство улиц носят имя деятелей науки.

Несмотря на присвоенное название, все дома, выходящие на улицу, относятся с проспекту Науки и улице Верности.

География 
Протяжённость улицы составляет 460 метров. Она упирается в проспект Науки чуть восточнее улицы Софьи Ковалевской, не стыкуясь с ней точно. Местные жители зачастую переносят название той улицы на эту.

Пересечения 
 Улица Верности
 Проспект Науки

Источники 
 «Вулканные люди» на берегах Невы
 Межрегиональная общественная организация «Камчатское землячество „Гамулы“». Филиал по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Новости за 2013 год

Примечания